L'Œuvre, obra d'Émile Zola
 L'Œuvre, diari francès en la primera meitat del segle XX
 L'Œuvre, una casa editorial.